Індуси — послідовники індуїзму, також відомі як індуїсти.
 Індуси — застаріла назва населення Індії, тобто індійців.
 Indus — латинська назва сузір'я Індіанець.
 Indus — назва латинською та іншими мовами річки Інд.

Див. також 
 Індіанці — корінне населення Америки